Plaatsen
 Weidner (plaats), een plaatsje in de gemeente Deutschnofen, provincie Zuid-Tirol, regio Trentino-Zuid-Tirol, Italië

Personen
 Carel Louis Weidner (1811-1863), muzikant
 Gabrielle Weidner (1914-1945), een Nederlands verzetsstrijdster in de Tweede Wereldoorlog
 Johan Hendrik Weidner (1912-1994), een Nederlands verzetsstrijder in de Tweede Wereldoorlog
 Johan Willem Weidner (1787-1864), dirigent
 Willem Fredrik Weidner (1818-1850), kunstschilder
 Wigbold Balthazar Weidner (1814-1901), musicus